O Campeonato Municipal de Futsal de Estiva Gerbi, é a principal Competição esportiva do município de Estiva Gerbi, sendo realizado deis de sua emancipação política. Ao longo dos anos a competição vem ganhando força, se destacando na região da Baixa Mogiana Como o campeonato de Futsal de maior nível técnico e que atrai mais público.

Campeões Por Ano

Títulos Por Equipe

Fotos 

Competições de futsal do Brasil